Gschaid ist der Ortsname von

 Gschaid (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Gschaid (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Gschaid (Marklkofen), Ortsteil der Gemeinde Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Gschaid (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Gschaid (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Gschaid (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Gschaid (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Gschaid bei Birkfeld, Gemeinde im Bezirk Weiz, Steiermark
 Gschaid bei Weiz, Katastralgemeinde der Gemeinde Naas, Bezirk Weiz, Steiermark
 Gschaid (Gemeinde Altlengbach), Ortschaft der Gemeinde Altlengbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Gschaid (Gemeinde Natternbach), Ortschaft der Gemeinde Natternbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Gschaid (Gemeinde Sankt Kathrein am Offenegg), Ortsteil von Sankt Kathrein am Offenegg, Bezirk Weiz, Steiermark
 Gschaid (Gemeinde Naas), Ortsteil von Naas, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Gscheid
 Gschaidt
 Gescheide
 Gschaidberg